Lesnaja Poljana (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Lesnaja Poljana (Jaroslawl), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Jaroslawl

Dörfer und ländliche Siedlungen:
 Lesnaja Poljana (Region Altai), in der Region Altai
 Lesnaja Poljana (Kurgan), in der Oblast Kurgan
 Lesnaja Poljana (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Lesnaja Poljana (Nowgorod), in der Oblast Nowgorod
 Lesnaja Poljana (Nowosibirsk), in der Oblast Nowosibirsk
 Lesnaja Poljana (Orenburg), in der Oblast Orenburg
 Lesnaja Poljana (Rjasan), in der Oblast Rjasan
 Lesnaja Poljana (Samara), in der Oblast Samara
 Lesnaja Poljana (Stawropol), in der Region Stawropol
 Lesnaja Poljana (Twer, Kalinin), in der Oblast Twer, Rajon Kalinin
 Lesnaja Poljana (Twer, Kaljasin), in der Oblast Twer, Rajon Kaljasin
 Lesnaja Poljana (Udmurtien), in der Republik Udmurtien
 Lesnaja Poljana (Uljanowsk), in der Oblast Uljanowsk